Пётр Тургенев: Тургенев, Пётр Никитич — русский дипломат времени Ивана Грозного.
 Тургенев, Пётр Николаевич (1853—1912) — русский скульптор.